Pilgrim Congregational Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pilgrim Congregational Church (Kansas), ID-Nr. 05000545
 Pilgrim Congregational Church (Bristol County, Massachusetts), ID-Nr. 84002199
 Pilgrim Congregational Church (Suffolk County, Massachusetts), ID-Nr. 13000929
 Pilgrim Congregational Church (Worcester County, Massachusetts), ID-Nr. 80000551
 Pilgrim Congregational Church (Ohio), ID-Nr. 76001399
 Pilgrim Congregational Church (Oklahoma), ID-Nr. 84003389